Томашо́вский сельсове́т () — сельсовет на территории Брестского района Брестской области Белоруссии.

Состав 

В состав сельсовета входят 1 агрогородок и 6 деревень:

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Брестский райисполком

Сельсоветы Брестского района